Колле́гия () — многозначное слово, произошедшее от древнеримских коллегий, которое может обозначать:
 группу должностных лиц, составляющих коллегиальный орган управления.
 в России XVIII века — центральные органы отраслевого управления;
 объединения лиц некоторых профессий, например, адвокатов;

Исторически слово также использовалось для перевода названий французских коллежей, например Гаркурская коллегия.

Управление

В Российской империи 
Коллегия — центральный орган отраслевого управления в Российской империи.
 Адмиралтейств-коллегия  — высший орган управления военно-морскими делами в России в 1718—1802 годах.
 Военная коллегия — высший орган военного управления в Российской империи в XVIII веке.
 Коллегия иностранных дел — орган центрального управления в России Петра I.
 Малороссийская коллегия — центральное учреждение Российской империи для управления Левобережной Украиной вместо выборного гетмана.

В СССР 
Коллегия — совещательно-распорядительный орган в составе центрального органа государственного управления СССР.
 Коллегия министерства
 Коллегия государственного комитета
 Военная коллегия Верховного суда СССР  — орган Верховного Суда СССР.

В Российской Федерации 
 Морская коллегия — постоянно действующий координационный орган при Правительстве Российской Федерации.
 Авиационная коллегия — действующий с 2016 года орган при Правительстве Российской Федерации, координирующий действия в области разработки, производства, эксплуатации и продвижения на рынках отечественной гражданской авиационной техники.
 Судебные коллегии Верховного суда Российской Федерации: Судебная коллегия по гражданским делам, Судебная коллегия по экономическим спорам, Судебная коллегия по административным делам, Судебная коллегия по уголовным делам и Судебная коллегия по делам военнослужащих.
 Апелляционная коллегия Верховного Суда Российской Федерации.

В других странах 
 Коллегия кардиналов — совещательный орган при Папе римском.
 Коллегия (Collège или Kollegium) в Германии — гимназия.
 Коллегия (kolegija) в Литве — один из двух типов высшей школы (наряду с университетом), в котором обучение основано на профессиональной практике и прикладной науке (в отличие от университета, где обучение основано на фундаментальных и прикладных научных исследованиях)

Прочие 
 Коллегия выборщиков — специальный орган, образуемый для избрания высших должностных лиц государства.
 Коллегия выборщиков США
 Львовская иезуитская коллегия — высшее учебное заведение во Львове, на основе которого был основан Львовский университет.
 Американская коллегия гастроэнтерологов
 Коллегия защитников (адвокатская коллегия)
 Коллегия понтификов — высший жреческий институт в Древнем Риме.
 Коллегия римских ремесленников
 Коллегия Епископов
 Рейнская коллегия
 Коллегия пиаров (Львов)

Примечания